Лесницкая — фамилия:

 Лесницкая, Вера Леонидовна  (1898—1978) — советский учёный.
 Лесницкая, Лидия Францевна (род. 1930) — советский и российский ученый.

См. также 
 Лесницкий